Miric peut faire référence à : 
 Marko Mirić (né en 1987), footballeur international serbe.
 Melanie Miric (née en 1990), chanteuse allemande.
  (1933–2019), acteur serbe.